ТБН — многозначная аббревиатура:
 ТБН — тест без напряжения
 ТБН — торгово-бытовое назначение
 ТБН — тетраборат натрия
 ТБН — Трансбалканский нефтепровод Бургас — Александруполис (Болгария, Греция)

См. также 
 ТБНК — трубы бурильные с высаженными наружу концами
  — аббревиатура латиницей